Группа C — класс спортивных автомобилей
 Группа C (Нубия) — археологическая культура бронзового века в Египте
 Группа C чемпионата мира по хоккею с шайбой 1999
 Группа C чемпионата мира по хоккею с шайбой 2000